Перикола:

 Перикола (1748—1819) — перуанская актриса театра и певица.
 Перикола (1868) — оперетта французского композитора Жака Оффенбаха.
 Перикола (1984) — советский музыкальный фильм.

См. также 
 Периколи